Перемышльское княжество — несколько удельных княжеств на Руси:

 Перемышльское княжество (удел Галицко-Волынского) — удел Галицкого-Волынского княжества с центром в Перемышле (Пшемысле)
 Перемышльское княжество (Чернигово-Северская земля) — одно из Верховских княжеств с центром в Перемышле (Калужская область)
 Перемышльское княжество (удел Серпуховского) — русское удельное княжество с центром в Перемышле Московском